Fourneau ist der Familienname folgender Personen:

 Ernest Fourneau (1872–1949), französischer Chemiker (Organische Chemie) und Pharmakologe

Siehe auch:
 Fourneau Saint Michel (Hochofen St. Michael), Freilichtmuseum der belgischen Provinz Luxembourg
 Fourneau du Diable (Schmelzofen des Teufels), natürlicher Felsüberhang (Abri) im französischen Departement Dordogne
 Fourneaux
 Îlot Fourneau, zu Mauritius gehörende Insel im Indischen Ozean